Rödermark bezeichnet:

 die Stadt Rödermark in Hessen, im Kreis Offenbach
 eine historische Markgenossenschaft im mittelalterlichen Maingau, siehe Rödermark (Mark)